Qatar Ladies Open 2011 – tenisowy turniej WTA z cyklu Qatar Ladies Open rozgrywany w dniach 21–26 lutego 2011 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród 721 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Katarze